Bahnhof Oldenburg bezeichnet
 Oldenburg (Oldenburg) Hauptbahnhof
 Bahnhof Oldenburg (Holst), siehe Oldenburg in Holstein#Schienenverkehr